Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier. Sie fanden vom 13. bis 20. Februar 2016 in Dubai statt und wurden auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche fand in Rio de Janeiro die Rio Open 2016 statt.

Insgesamt spielten 56 Spielerinnen im Hauptfeld des Turniers. Die bestplatzierten vier Spielerinnen waren direkt für die zweite Runde qualifiziert. Erstmals in der Geschichte eines WTA-Turniers verloren alle acht gesetzten Spielerinnen ihre Auftaktpartie. Auch bei der ATP hatte es diesen Fall noch nicht gegeben.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Tímea Babos und Kristina Mladenovic im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 fand vom 13. bis 14. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Dubai